La Liga Unike 2021 è stata la prima edizione della Liga Unike, lega professionistica di pallacanestro a cui prendo parte squadre di Albania e Kosovo. La competizione è iniziata il 6 aprile 2021 con i quarti di finale ed è terminata il 14 aprile 2021.

Squadre partecipanti

Squadre ritirate 
Il 5 aprile 2021, Teuta Durrës si cancella dalla competizione per l'assenza di tempo materiale per l'organizzazione.

Note
ABSL = Albanian Basketball Superleague
KBSL = Superliga e Kosovës në Basketboll

Fase finale

Tabellone

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale Liga Unike

Pallacanestro nel 2021
en:2020–21 Liga Unike